British National League ist der Name zweier Eishockey-Profiligen:

 British National League (1954–1960), von 1954 bis 1960 existierende höchste britische Liga
 British National League (1996–2005), von 1996 bis 2005 existierende zweithöchste britische Liga